Goddelijk Hart van Jezuskerk (De Horst), (Nederland),
Goddelijk Hart van Jezuskerk (Košice), (Slowakije).